Zemljopis:

Rusija:
 Onješko jezero
 Onega (poluotok)
 Onješki zaljev)
 Onega (rijeka)
 Onega (grad u Rusiji)

SAD:
 Onega, Minnesota
 Aubrey (Teksas), nekad se zvao Onega

Osobe:
 Ermindo Onega (1940. – 1979.), argentinski nogometaš
 Daniel Onega (r. 1945), argentinski nogometaš

Ostalo:
 Onega stepanovi, fosilni rod 2019. preimenovan u Cephalonega
 Onega (rod), rod kukaca iz porodice Cicadellidae
 Onega (raketa), planirana nadograđena verzija lansirnog vozila rakete Soyuz-2